Con il termine crociera aerea, in termini aeronautici si intende la navigazione di più aeromobili, sia per scopi bellici che addestrativi, dimostrativi o turistici.

Storia 
Fu il giovane sottosegretario di Stato all'Aeronautica del regno d'Italia, Italo Balbo, nel 1928 a ideare, al posto dei lunghi raid aerei o trasvolate in solitaria o al massimo in coppia , delle crociere aeree, della durata di diversi giorni, un volo con scali, compiuto da squadriglie in formazione di idrovolanti della Regia Aeronautica. Duplice lo scopo: addestrare i reparti di volo e riscuotere il successo internazionale attraverso l'immagine di una moderna ed efficiente aviazione .
Come base fu scelto l'idroscalo di Orbetello, dove avveniva la partenza e l'arrivo. Le prime due furono nel Mediterraneo, prima in quello occidentale, con ben 61 velivoli tra i quali 51 S.M. 59 bis e poi in quello orientale, con 35 Savoia-Marchetti S.55. 

Divenuto ministro dell'Aeronautica, dal 1930 Balbo organizzò quelle "transatlantiche", prima in America meridionale con 12 idrovolanti Savoia-Marchetti S.55A, e poi in Nord America. A quest'ultima presero parte 25 idrovolanti SIAI-Marchetti S.55X.

Le crociere italiane 
 Crociera area del Mediterraneo occidentale, 25 maggio - 2 giugno 1928
 Crociera aerea del Mediterraneo orientale, 5 giugno - 19 giugno 1929
 Crociera aerea transatlantica Italia-Brasile, 17 dicembre 1930 - 15 gennaio 1931
 Crociera aerea del Decennale (o Nord Atlantica), 1 luglio - 12 agosto 1933

Note

Bibliografia 
 Italo Balbo, Stormi in volo sull'Oceano, Mondadori, 1931
 Italo Balbo, La centuria alata, Mondadori, 1934
 Ranieri Cupini, Cieli e mari. Le grandi crociere degli idrovolanti italiani, Mursia, 1973
 Piero Carlo Ratti Veneziani, Le crociere aeree del Mediterraneo occidentale ed orientale. 1928-1929, IBN, 2017
 Piero Carlo Ratti Veneziani, , La crociera del decennale. Una pagina scritta con onore dall'Aeronautica Italiana, IBN, 2016

Collegamenti esterni 
 

Regia Aeronautica
Storia dell'aviazione